Melgar de Yuso kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Melgar de Yuso (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Melgar de Yuso (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar